nForce bezeichnet mehrere Chipsätze von Nvidia:
 nForce
 nForce2
 nForce3
 nForce4
 nForce 500
 nForce 600
 nForce 700